Tavorense – abitanti di Joaquim Távora
Tavorense – abitanti di Juarez Távora